Змагання з фехтування на шпагах в командні першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування 2017 пройшли 25 липня.

Медалісти

Змагання

5–8 місце

9–16 місця

13–16 місця

Фінальне положення

Посилання 
Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2017